Das BNP Paribas Masters 2016 war ein Tennisturnier, das vom 31. Oktober bis 6. November 2016 im Palais Omnisports de Paris-Bercy stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2016 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das letzte von neun Turnieren der Kategorie ATP World Tour Masters 1000.

Vorjahressieger waren im Einzel Novak Đoković, im Doppel Ivan Dodig und Marcelo Melo.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die 16 topgesetzten Spieler im Einzel bzw. die acht topgesetzten Paarungen im Doppel erhielten jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 29. und 30. Oktober 2016 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Paarung.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Website des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 154 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 147 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 143 kB)

ATP World Tour 2016
Tennisturnier in Paris
Accor Arena